Regering-Philippe I, de Franse regering van 15 mei tot 21 juni 2017
Regering-Philippe II, de Franse regering van 21 juni 2017 tot 3 juli 2020